Echidna bezeichnet

 den australischen Ameisenigel.
 eine Muränen-Gattung, siehe Echidna (Muräne).
 in der griechischen Mythologie ein Monster, siehe Echidna (Mythologie).
 den Mond des Asteroiden (42355) Typhon, siehe Echidna (Mond).